Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1998/1999 – 56. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA 1999/2000. Po raz 4. trofeum wywalczył Werder Brema. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 28–30 sierpnia 1998 roku
 Runda 2: 17–23 września 1998 roku
 Runda 3: 27 października–3 listopada 1998 roku
 Ćwierćfinał: 1–2 grudnia 1998 roku
 Półfinał: 10 marca 1999 roku
 Finał: 12 czerwca 1999 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 28–30 sierpnia 1998 roku.

|}

Druga runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 17–23 września 1998 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze zostały rozegrane w okresie 27 października–3 listopada 1998 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze zostały rozegrane 1 i 2 grudnia 1998 roku.

|}

Półfinały 
Mecze zostały rozegrane 10 marca 1999 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 

 Puchar Niemiec 1998/1999 w bazie Worldfootball.net 
 Puchar Niemiec 1998/1999 w bazie Fussballdaten.de 

!
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w Niemczech
1999 w Niemczech